Tivi ist Namensteil folgender TV-Kindersendungen bzw. -programmen:

 Confetti TiVi 
 Tabaluga tivi
 ZDFtivi

Siehe auch:
 Tiwi